Композиция ( – „съставяне“, „подреждане“) може да се отнася за:
 Композиция (музика)
 Композиция (литература)
 Композиция (изобразително изкуство)
 Композиция на функции в математиката
 Композиция на релации в математиката
 Композиция (теория на числата)
 Шахматна композиция
 Композиция (шаблон), стандартна структура в програмирането